Тапалпа има више значења:

 Општина Тапалпа (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тапалпа (Тапалпа, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тапалпа, Коунтрј Клуб (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику